Los Tigres Voladores hace referencia a los siguientes artículos:

Tigres Voladores, apodo del 1.º Grupo de Voluntarios Americanos que pelearon durante la Segunda Guerra Mundial.
Como se la conoció en México a la serie de televisión Baa Baa Black Sheep.